Braasch kan som auktorsförkortning betyda:

 Dietrich Braasch
 Marvin E. Braasch

Robotskapade auktorsförkortningar